Onderdistrict in Indonesië
 Kalijambe (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Kalijambe (Bener), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Kalijambe (Bringin), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Kalijambe (Sragi), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Kalijambe (Tarub), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java